1-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде с 14 марта по 5 июля 1992 года. Победителями групп стали «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Верес» (Ровно).

Участники

Примечание 
 В начале сезона команда «Металлург» носила название «Колос».
 В начале сезона команда «Азовец» носила название «Новатор».

Группа «А»

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 1 чемпионат Первой лиги 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Футбол на Украине в 1992 году